Джеки Эрл Хейли (; род. 14 июля 1961, , Калифорния, США) — американский актёр театра, кино и телевидения, сценарист и режиссёр. Начал свою карьеру в шестилетнем возрасте, снявшись в рекламе. После этого был звездой подростковых сериалов, играл на Бродвее, писал сценарии для кино- и телефильмов. Наиболее известен по роли супергероя Роршаха в фильме «Хранители». Номинант на премию «Оскар» (2007).

Биография 
Снялся во многих фильмах, в том числе таких как «День саранчи» (1975), «Несносные медведи» (1976), «Проклятая долина» (1977), «Теряя это» (1983) и других.

Приблизительно в период спада карьеры (1990-е — 2000 годы) занялся продюсированием и стал режиссёром многих телевизионных роликов. В 2006 году вернулся на большой экран в фильме «Вся королевская рать», далее в этом же году снялся в фильме «Как малые дети», за который был номинирован на премию «Оскар».

В 2009 снялся в фильме «Хранители» в роли Роршаха. В том же году он сыграл эпизодическую роль в фильме Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Также в 2009 году начались съемки телесериала «Живая мишень», где Хейли сыграл Герреро — помощника главного героя. Было отснято 2 сезона, после чего сериал закрыли.

В 2010 снялся в ремейке «Кошмара на улице Вязов» в роли Фредди Крюгера, заменив Роберта Инглунда.

Личная жизнь 

С 1979 года Хэйли был женат на Шерри Вон. Имеет двоих детей: сына Кристофера (родился в 1986) от второй жены и дочь Оливию (родилась в 1998) от Дженнифер Хардгрейв. В 2004 году его третьей женой стала Амелия Круз. В настоящее время они проживают в городе Сан-Антонио, штат Техас.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Ссылки